Brunella steht für:

 einen lateinischen Pflanzennamen
 Braunellen (Pflanzengattung)
 Kleine Braunelle
 eine Kartoffelsorte, siehe Liste von Kartoffelsorten

 einen italienischen weiblichen Vornamen
 Brunella Bovo
 Brunella Gasperini
 Brunella Tocci, Miss Italien 1955

 einen Wehrturm, siehe Castiglione di Garfagnana